RCO steht für:
 Red de Carreteras de Occidente, mexikanischer Mautstellen-Betreiber
 Rochefort (Charente-Maritime)
 Royal Concertgebouw Orchestra, internationaler Auftrittsname des Concertgebouw-Orchesters
 Rochefort – Saint-Agnant Airport (IATA-Code), Flughafen von Rochefort (Charente-Maritime), Frankreich
 Aero Renta De Coahuila (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft

Abkürzung